Jiuxian bezeichnet:

 Jiuxian (Gu) (旧县镇), Großgemeinde im Kreis Gu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jiuxian (Luochuan) (旧县镇), Großgemeinde im Kreis Luochuan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jiuxian (Shanghang) (旧县镇), Großgemeinde im Kreis Shanghang in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiuxian (Taihe) (旧县镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiuxian (Tongliang) (旧县镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongliang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jiuxian (Yanqing) (旧县镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yanqing in der chinesischen Hauptstadt Peking
 Jiuxian (Yuan’an) (旧县镇), Großgemeinde im Kreis Yuan’an in der chinesischen Provinz Hubei
 Jiuxian (Dongping) (旧县乡), Gemeinde im Kreis Dongping in der chinesischen Provinz Shandong
 Jiuxian (Hequ) (旧县乡), Gemeinde im Kreis Hequ in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jiuxian (Songxi) (旧县乡), Gemeinde im Kreis Songxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiuxian (Wusheng) (旧县乡), Gemeinde im Kreis Wusheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiuxian (Malong) (旧县街道), Straßenviertel im Kreis Malong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiuxian (Tonglu) (旧县街道), Straßenviertel im Kreis Tonglu in der chinesischen Provinz Zhejiang